Воровське — колишня радянська окупаційна назва деяких населених пунктів України.

Села в Україні:
 Воровське — колишня назва села Юр'ївка (Донецька область, Красноармійський район)
 Воровське — колишня назва села Верхокам'янка (Донецька область, Старобешівський район)
 Воровське — колишня назва села Степове (Миколаївська область, Вітовський район)
 Воровське — колишня назва села Рідне (Сумська область, Великописарівський район)